Base (scheikunde), een scheikundige eigenschap, tegenhanger van zuur
 nucleobase, de gedeelten van nucleotiden die betrokken zijn bij het vormen van baseparen
 BaseN, waarbij N een talstelsel aangeeft, een manier om een codering aan te geven. De bekendste is base64.
<base> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
 BaseN, een Fins bedrijf voor netwerkbeheer 
 Apache OpenOffice Base, een onderdeel van het pakket Apache OpenOffice
 het opensourcedatabaseprogramma in LibreOffice

 BASE (telecommunicatie), een merknaam voor telecommunicatie in België, onderdeel van Telenet
 Buildings, Antenna, Spans, Earth. Zie Basejumpen